Der Titel Wish You Were Here steht für:

 ein Album der Band Pink Floyd, siehe Wish You Were Here (Album) 
 ein Lied der Band Pink Floyd, siehe Wish You Were Here (Pink-Floyd-Lied)
 ein Lied der Popgruppe Rednex, siehe Wish You Were Here (Rednex-Lied)
 einen britischen Spielfilm von 1987, siehe Wish You Were Here – Ich wollte, du wärst hier